Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1982 si disputò dall'11 marzo al 29 marzo 1982. Si trattò della 44ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i North Carolina Tar Heels allenati da Dean Smith, al secondo successo della loro storia. James Worthy venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 48, suddivise equamente in quattro Regioni: East, Mideast, Midwest, West.

Risultati

East Region

Midwest Region

Mideast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Dean Smith
Vice-allenatori: Bill Guthridge, Eddie Fogler, Roy Williams

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1982
Campionato di pallacanestro NCAA Division I